Sindrome di Beckwith-Wiedemann
 Sindrome di Genée-Wiedemann, altro nome della sindrome di Miller
 Sindrome di Wiedemann-Rautenstrauch
 Sindrome di Wiedemann-Steiner